Cuculiza puede hacer referencia a:

Karla Schaefer Cuculiza, política peruana.
Luisa María Cuculiza, enfermera y política peruana.